Golconda – antica città dell'India
Sultanato di Golconda – Sultanato indiano facente parte dei Sultanati del Deccan
Golconda – città dell'Illinois
Golconda – opera di René Magritte
Golconda – CDP del Nevada
Golconda! – albo di Dylan Dog del 1990